Miejscowości w USA:
 Country Club Hills – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Country Club Hills – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis